Gemaharjo (Tegalombo)
 Gemaharjo (Watulimo)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing